Sedlíšťka bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Sedlíšťka, Ortsteil von Nová Sídla, Okres Svitavy
 Sedlíšťka (Radhošť), Ortsteil von Radhošť, Okres Ústí nad Orlicí
 Sedlíšťka, Ortsteil von Vlastibořice, Okres Liberec